Alexander Lüneburg ist der Name folgender Personen:

* Alexander Lüneburg (Politiker, 1240) (1240–1302), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Alexander Lüneburg (Politiker, 1560) (1560–1627), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Alexander Lüneburg († 1625), Ratsherr in Lübeck
 Alexander von Lüneburg (1643–1715), Domherr in Lübeck und Ratsherr in Lübeck